M29 (латиницей) может обозначать:

 M29 — рассеяннoe звездное скопление в созвездии Лебедя
 M29 — американский 81-мм ротный миномёт 
 McLaren M29 — гоночный автомобиль Формулы-1 команды McLaren